Пётр Берг:
 Берг, Пётр Иванович фон (1749—1813) — Екатеринославский, Подольский и Могилёвский губернатор.
 Берг, Пётр Петрович (1897—1974) — советский учёный, доктор наук, профессор.